Сен-Жорж-дю-Мені́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на захід від Парижа, 50 км на південний захід від Руана, 50 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Сен-Жорж-дю-Меній і Сен-Жан-де-ла-Лекре було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Меній-Сен-Жан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жорж-дю-Меній на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-дю-Меній на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер